Cafaggio si può riferire a:

Geografia
 Cafaggio, frazione di Ameglia in provincia della Spezia
 Cafaggio, frazione di Campiglia Marittima in provincia di Livorno
 Cafaggio, frazione di Capolona in provincia di Arezzo
 Cafaggio, frazione di Prato in provincia di Prato

Altro
 Monastero di San Niccolò di Cafaggio, edificio scomparso di Firenze
 Necropoli di Cafaggio, area archeologica nel comune di Ameglia